Tilden Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Tilden Township (Iowa)
 Tilden Township (Kansas)
 Tilden Township (Michigan)
 Tilden Township (Minnesota)
 Tilden Township (Missouri)
 Tilden Township (Pennsylvania)